Ministerium für Bildung und Wissenschaft steht für:

 Ministerium für Bildung und Wissenschaft, ehemaliges Ministerium der DDR, siehe Ministerium für Volksbildung (DDR)
 Ministerium für Bildung und Wissenschaft, ehemaliges Ministerium in Polen, siehe Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung